Rede Globo de Televisão (forkortet Rede Globo) er en tv og underholdning netværk i Brasilien, hvad er nu det Organizações Globo og blev grundlagt i 26. april 1965 af journalist Roberto Marinho.

Er for øjeblikket den største kæde af underholdning og medier i hele Latinamerika og den tredjestørste kommercielle tv-selskab i verden. Dets hovedkvarter ligger i byerne Rio de Janeiro og São Paulo.

International Distribution 
Globo Internacional driver satellit-tv-kanaler rundt om i verden, herunder Nord-og Sydamerika,Oceanien, Europa, Mellemøsten, Afrika og Japan, hvilket bringer en blanding af underholdning, nyheder og sport programmering kanaler fra TV Globo, GNT, Globo News , Kanal live, Canal Futura og SporTV for brasilianere og andre portugisisk-talende (portugisisktalende). To separate kilder foder programmeringen og live internationale seerne direkte til verden fra midten af transmissionsnettet ligger i Rio de Janeiro, Globo TV International Europe / Afrika / Mellemøsten og TV Globo Americas / Oceanien. En tredjedel af TV Globo Internacional har oprindelse i Asien Japan ved IPC og er baseret på materiale indspillet i de tidlige dage af TV Globo Americas / Oceanien, der gentages på en plan mest hensigtsmæssige for tidszone i Fjernøsten. Siden 2007, også TV Globo driver en premium-kanal, der stammer fra Lissabon, Portugal, kaldet TV Globo Portugal. TV Globo Portugal er forskellig fra den magt Globo tv i Europa på grund af kontraktmæssige aftaler med andre portugisiske tv-net, især SIC, som ejer rettighederne til at bruge den første del af Globo tv-programmer, såsom romaner.

TV Globo International i USA er lavet af både den satellit-tjeneste (parabol netværk, DirecTV) (der også byder på den kanal Globosat brasilianske fodbold Premiere Soccer Club) og kabel (Comcast i Miami, Boston og New Jersey, RCN i Atlantic Bredbånd i Boston og Atlanta). I Canada er tilgængelig via Rogers Kabel og NexTV, IPTV service. I Mexico og andre l atinamerikanske lande kan ses på Sky satellit.

Globo TV International er udsendt i Australien og New Zealan.

Eksterne henvisninger 

 Rede Globo website